Winarschitz bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Vinařice u Loun, Gemeinde im Okres Louny
 Vinařice (Týnec nad Labem), Ortsteil von Týnec nad Labem, Okres Kolín